Gavarret (Aragó), despoblat al municipi de Bonansa, a la comarca aragonesa de la Ribagorça 
 Gavarret (Gers) o Gavarret-sur-Aulouste , municipi francès al departament del Gers (regió de Migdia-Pirineus)
 Gavarret (Landes), municipi francès al departament de les Landes (regió d'Aquitània)
 Cantó de Gavarret, cantó francès al departament de les Landes (regió d'Aquitània)
 Serra de Gavarret, serralada al municipi de Bellver de Cerdanya a la comarca de la Baixa Cerdanya